Mondiali 1992 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1992:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1992 – 43ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1992 – 30ª edizione

Calcio a 5 
Campionato mondiale di calcio a 5 1992 – 2ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1992 – 22ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1992 – 89ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1992 – 65ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1992 – 37ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1992 – 43ª edizione

Cricket 
Coppa del Mondo di cricket 1992 – 5ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1992 – 34ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1992 – 14ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1992 – 3ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1992 – 13ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1992 – 27ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1992 – 16ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1992 – 56ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 1992 – 2ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale femminile di hockey su pista 1992 – 1ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1992 – 16ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1992 – 11ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1992 – 44ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1992 – 44ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1992 – 36ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1992 – 29ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1992 – 12ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1992 – 3ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1992 – 37ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1992 – 82ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1992 – 84ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1992 – 31ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1992 – 34ª edizione

Polo 
Campionato mondiale di polo 1992 – 3ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1992 – 20ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1989-1992 – 10ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1992 – 41ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1992 – 17ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1992 – 5ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1992 – 7ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1992 – 6ª edizione femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1992 – 21ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1992 – 5ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1992 – 1ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1992 – 17ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1992 – 18ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1992 – 4ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1992 – 13ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1992 – 12ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1992 – 9ª edizione